Zenon je ime več oseb:
 Zenon iz Eleje (tudi Zenon Starejši) - starogrški filozof, ustanovitelj eleatske filozofske šole (464 - okoli 430 pr. n. št.)
 Zenon iz Kitija (tudi Zenon Mlajši, Zenon stoik) - starogrški filozof, ustanovitelj stoiške filozofske šole (331 - 264 pr. n. št.) 
 Zenon iz Tarza - starogrški filozof; stoik
 Zenon iz Rodosa - starogrški historiograf
 Zenon iz Minde - starogrški jezikoslovec
 Zenon iz Afrodisiane - starogrški kipar
 Zenon iz Sidona - starogrški filozof; helenska epikurejska filozofska šola (1. stoletje pr. n. št.)
 Zenon, bizantinski cesar 
 Zenon Pylyshyn (1937 -) - kanadski analitični filozof